Forststraße steht für:
 Forststraße, Waldfahrweg für die Forstwirtschaft
 Forststraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Zehlendorf
 Forststraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Neustadt (Dresden, E–J)
 Forststraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Plagwitz (Leipzig), A–P
 Forststraße (Potsdam), siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/F
 Forststraße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)